«Нужные вещи», или «Самое необходимое», или «Необходимые вещи» — роман Стивена Кинга.
 Нужные вещи — фильм по одноимённому роману Стивена Кинга.